

Astronomia 
 Kraan-Kortweg Catalog  – Catalogo che contiene tutte le galassie note fino alla distanza di 22 milioni di anni luce dalla Via Lattea

Codici 
 KKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khon Kaen (Thailandia)